Algona, cité, du comté de Kossuth en Iowa ;
 Algona, cité du comté de King en Washington ;
 , ancienne institution en Iowa (1869-1875) ;
 , en Tasmanie ;
 , canton canadien en Ontario.

Note 

Homonymie de localités aux États-Unis